Steusloff ist der Name von

 Bernhard Steusloff (1836–1897), deutscher Pädagoge
 Hartwig Steusloff (1937–2021), deutscher Nachrichtentechniker und Informatiker
 Margarethe Steusloff (* 1958),
 Ulrich Steusloff (1883–1953), deutscher Biologe, Pädagoge und Lehrer